Der La-Rochelle-Marathon (französisch Marathon de La Rochelle) ist ein Marathon in La Rochelle, der seit 1991 jährlich in der Regel am letzten Novemberwochenende stattfindet. Er ist hinsichtlich der Teilnehmerzahlen hinter dem Paris-Marathon und dem Médoc-Marathon der drittgrößte Marathon Frankreichs.

Strecke 
Der Kurs besteht aus zwei nicht vollständig identischen Runden durch die Innenstadt von La Rochelle. Um zu großes Gedränge zu Beginn des Rennens zu vermeiden, gibt es seit 2001 zwei verschiedene Startpunkte. Männer unter 50 Jahren starten am Quai Maubec, Männer ab 50 Jahren und Frauen starten am Quai Louis Prunier. Die beiden Gruppen treffen sich nach 3,3 km und laufen dann gemeinsam zum Ziel am Cours des Dames.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:07:13 h, John Kipkorir Komen (KEN), 2011
 Frauen: 2:23:38 h, Celestine Chepchirchir (KEN), 2021

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website  (frz. und engl.)
 Marathon de La Rochelle auf marathoninfo.free.fr

Fußnoten 

Marathon
Laufveranstaltung in Frankreich
Sportveranstaltung in Nouvelle-Aquitaine
La Rochelle
Gegründet 1991